Гертс (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гертс, Флорис (род. 1992) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гертс, Эрвин (1890—1943) — полковник Люфтваффе, журналист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
 См. также 
 Гёртс